Oppau ist 

 ein Ortsteil von Ludwigshafen in der Pfalz: Ludwigshafen-Oppau
 die deutsche Bezeichnung des Ortsteils Opawa in der Gemeinde Lubawka, Polen; siehe Opawa (Lubawka)
 ein Ortsteil (tschechisch Zábřeh) der Gemeinde  Dolní Benešov, Tschechien